Název Svinský potok má více vodních toků:

 Svinský potok (přítok Němčického potoka) – pravostranný přítok Němčického potoka v okrese Kroměříž
 Svinský potok (přítok Stěnavy) – levostranný přítok Stěnavy v okrese Náchod
 Svinský potok (přítok Úhlavy) – levostranný přítok Úhlavy v okrese Klatovy